

Cinema
 Sotto i ponti di New York (Winterset) – film del 1936 diretto da Alfred Santell

Geografia
 Winterset – città dell'Iowa
 Winterset – civil township del Kansas

Teatro
 Winterset – opera teatrale di Maxwell Anderson

Televisione
 Winterset – film per la televisione statunitense del 1945 diretto da Ernest Colling
 Winterset – film per la televisione statunitense del 1959 diretto da George Schaefer